

Zoologie 

Margouillat (mabouillat ou mabouya en créole antillais) est le nom courant (ou nom vernaculaire) donné en français à plusieurs espèces de reptiles, parmi lesquelles :

 le gecko diurne à poussière d'or (Phelsuma laticauda), qu'on trouve par exemple à Madagascar ou aux Comores ;
 les geckos Hemidactylus frenatus et Gehyra mutilata qu'on rencontre à La Réunion et dans de nombreux pays ;
 l'agame des colons (Agama agama), que l'on trouve en Afrique dans de très nombreux milieux.

Divers 
 D'après le Dictionnaire étymologique et ethnologique des parlers brionnais (Mario Rossi) margouillat désignerait une flaque d'eau sale en lyonnais.
 Le Cri du Margouillat est un magazine de bande dessinée publié sur l’île de La Réunion.
 Les Margouillats de Rezé, club de football américain est nommé en référence au « petit lézard qui se prélasse au soleil ».

Notes et références

Voir aussi
Agama agama

Squamate (nom vernaculaire)
Nom de reptile ambigu